Pálffy steht für:
 Pálffy, ungarisches Adelsgeschlecht
 Palais Pálffy, mehrere Gebäude in Bratislava, Prag und Wien

Pálffy ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Pálffy (1820–1897), ungarischer Schriftsteller und Journalist
 Ferdinand Pálffy (Ferdinand Pálffy von Erdőd; 1774–1840), österreichischer Theaterdirektor und Montanist
 Géza Pálffy (* 1971), ungarischer Historiker
 János Pálffi von Tarcsafalva (1804–1857), ungarischer Politiker

 Karl Hieronymus von Pálffy (1735–1816), wirklicher Hofkanzler der vereinigten Hofkanzlei von Ungarn und Siebenbürgen, 1. Fürst von Palffy
 Lipót Pálffy von Erdőd (1764–1825), ungarischer Generalmajor
 Moriz Pálffy von Erdőd (1812–1897), ungarischer Feldmarschalleutnant und Politiker

 Paul Pálffy (Paul Pálffy von Erdöd; 1580/1589–1653), ungarischer Palatin
 Peter Pálffy (1899–1987), österreichischer Künstler
 Žigmund Pálffy (* 1972), slowakischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Pálfy
 Pálfi